Central High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central High School (Colorado), NRHP-Nr. 79000619
 Central High School (Florida), NRHP-Nr. 84000946
 Central High School (Iowa), NRHP-Nr. 82002617
 Central High School (Louisiana), NRHP-Nr. 91000606
 Central High School (Missouri), NRHP-Nr. 08000663
 Central High School (North Dakota), NRHP-Nr. 03000871
 Central High School (Franklin County, Ohio), NRHP-Nr. 85000484
 Central High School (Jefferson County, Ohio), NRHP-Nr. 87000471
 Central High School (Oklahoma), NRHP-Nr. 76001570
 Central High School (Pennsylvania), NRHP-Nr. 86003267
 Central High School (Puerto Rico), NRHP-Nr. 87001309
 Central High School (South Carolina), NRHP-Nr. 94000475
 Central High School (Tennessee), NRHP-Nr. 82004041
 Central High School (Virginia), NRHP-Nr. 10000561

Siehe auch:
 Old Central High School